XXXVII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 8-21 maja 1984 roku. Do 11-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1689 km, wystartowało 108 zawodników z 18 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (8 maja 1984), Berlin (7 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (9 maja 1984), Berlin – Magdeburg (170 km)

II etap, (10 maja 1984), Magdeburg – Gera (194 km)

III etap, (11 maja 1984), Gera (26 km), jazda indywidualna na czas

IV etap, (13 maja 1984), Zwickau – Most (176 km)

V etap, (14 maja 1984), Most – Praga (146 km)

VI etap, (15 maja 1984), Praga – Mladá Boleslav (141 km)

VII etap, (16 maja 1984), Mladá Boleslav – Trutnov (151 km)

VIII etap, (18 maja 1984), Trutnov – Karpacz (161 km)

IX etap, (19 maja 1984), Jelenia Góra  – Wrocław (175 km)

X etap, (20 maja 1984), Oleśnica – Łódź (188 km)

XI etap, (21 maja 1984), Łódź – Warszawa (154 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Bibliografia 
 Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 480-490.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1984
1984 w Polsce
1984 w Europie